Лукас Ван Форест (; ) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (2018).

Чемпион Нидерландов 2019 г.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Нидерландов